Дэниел Слотник () (1931—1985) — математик и компьютерный архитектор.

После окончания Колумбийского университета в 1952 году принимал до 1954 года участие в работе над IAS-машиной в команде Джона фон Неймана в Институте перспективных исследований.

В своих работах, опубликованных совместно с Джоном Коком в 1958 году, впервые выдвинул идеи использования параллелизма в численных вычислениях. Позднее он был главным архитектором суперкомпьютера ILLIAC IV.

См. также 
 ILLIAC — проект Иллинойсского университета по постройке экспериментальных компьютеров

Примечания

Ссылки 
 Биографическая статья IEEE Computer Society по случаю вручения Слотнику премии W. Wallace McDowell Award в 1983 году

Персоналии по алфавиту
Учёные в области информатики США
Лауреаты премии Уоллеса Макдауэлла
Действительные члены IEEE
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне